Диего Висенте Агирре Камблор (; ) — уругвайский футболист и футбольный тренер. Стал знаменитым после своего победного гола в финале Кубка Либертадорес, принёсшего «Пеньяролю» в 1987 году пятый титул клубных чемпионов Южной Америки. В дальнейшем не смог преодолеть репутацию игрока, «подающего надежды». Завершил карьеру игрока в возрасте 33 лет и начал карьеру тренера. Привёл «Пеньяроль» к победам в чемпионате Уругвая в 2003 и 2010 годах.

Биография

Игровая карьера 
Начал карьеру в «Ливерпуле» из Монтевидео в 1985 году. Уже в следующем году был куплен «Пеньяролем», с которым молодой игрок моментально стал чемпионом Уругвая. В следующем году Агирре стал настоящим идолом болельщиков чёрно-жёлтой команды: его гол в ворота «Америки Кали» принёс «Пеньяролю» пятую в истории победу в Кубке Либертадорес. На молодого игрока свалилась огромная слава, ему прочили будущее нового Франческоли.

В 1988 году Агирре купила итальянская «Фиорентина». Он сыграл 4 матча в Кубке Италии, в которых даже забил один гол и удостоился от болельщиков баннера: «Forza Aguirre!» Намечалось хорошая связка с Роберто Баджо. Однако тренер «Фиорентины» Эрикссон не был впечатлён уругвайцем и даже ни разу не выпустил его в матчах Серии A. После полугода в «Фиорентине» Агирре решил переехать в греческий «Олимпиакос».

В Греции Диего Агирре начал довольно неплохо, однако вскоре на него стала оказывать влияние довольно вольная жизнь в Афинах и он стал демонстрировать всё менее впечатляющую игру. Специалистам не нравилась и довольно хрупкое телосложение игрока, из-за которого он получил прозвище «мальчик». В конце концов произошёл инцидент с обнаруженным в крови Агирре допингом и он покинул «Олимпиакос».

Дальнейшая карьера Диего была ознаменована частыми сменами команд. За Агирре тянулась слава покорителя Кали, но он так и не смог перешагнуть рубеж «подающих надежды». Он выступал за великие команды («Интернасьонал», «Индепендьенте», «Сан-Паулу»), приглашавшие его, по всей видимости, как раз за счёт заработанного в «Пеньяроле» реноме, но нигде не оправдывал ожиданий. Хотя выступая в «Сан-Паулу» в 1991 году уругваец показывал вполне приличный футбол (три гола в восьми матчах чемпионата, два гола в четырёх матчах Кубка Бразилии), но всё равно был вынужден довольно скоро покинуть команду.

В 1995—1996 годах выступал за ставший ему родным «Пеньяроль» и выиграл ещё два титула чемпиона Уругвая («Пеньяроль» тогда доминировал в чемпионате, выиграв подряд пять турниров), но даже тут он не смог задержаться дольше пары сезонов. Завершил карьеру игрока в 1999 году.

Тренерская карьера 
У Агирре уже есть довольно приличный тренерский опыт. В 2003 году привёл «Пеньяроль» к победе в чемпионате Уругвая. В 2009 году был назначен тренером молодёжной сборной Уругвая, однако скоро покинул её ради «Пеньяроля». Первая половина 2010 года была великолепной для его команды — «Пеньяроль» стартовал в Клаусуре сезона 2009/10 с 12 побед и досрочно выиграл второй этап чемпионата страны. В 13 туре «ауринегрос» сыграли вничью 0:0 с «Насьоналем», а затем выиграли ещё две игры. Таким образом, в Клаусуре «Пеньяроль» потерял лишь два очка, а в трёхматчевом противостоянии с победителем Апертуры тем же «Насьоналем» сумел вырвать итоговое чемпионство.

3 декабря 2015 года Агирре возглавил бразильский «Атлетико Минейро». Контракт подписан на 2 сезона. Он стал 6-м уругвайским тренером в истории «Атлетико Минейро». 19 мая 2016 года Агирре покинул свой пост.

11 марта 2018 года назначен главным тренером бразильского клуба «Сан-Паулу». Контракт подписан до декабря 2018 года.

19 июня 2021 года Агирре во второй раз в карьере возглавил бразильский «Интернасьонал». Контракт подписан до декабря 2022 года. 15 декабря 2021 года расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. Под его руководством «Интер» занял 12-е место в чемпионате Бразилии 2021.

Достижения

В качестве игрока 
 Чемпион Уругвая (3): 1986, 1995, 1996
 Победитель Кубка Либертадорес (1): 1987

В качестве тренера 
 Чемпион Уругвая (2): 2003, 2010
 Обладатель Кубка шейха Яссима (2): 2012, 2013
 Обладатель Кубка наследного принца Катара (1) : 2012
 Обладатель Кубка эмира Катара (1) : 2013

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте болельщиков «Фиорентины»
 Биография на блоге болельщиков «Олимпиакоса»

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Марбелья»
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Оренсе»
Игроки ФК «ФАС»
Игроки ФК «Депортес Темуко»
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Рентистас»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Пласа Колония»
Тренеры ФК «Аукас»
Тренеры ФК «Пеньяроль»
Тренеры ФК «Монтевидео Уондерерс»
Тренеры ФК «Альянса Лима»
Тренеры молодёжной сборной Уругвая по футболу
Тренеры ФК «Эр-Райян»
Тренеры ФК «Аль-Гарафа»
Тренеры ФК «Интернасьонал»
Тренеры ФК «Атлетико Минейро»
Тренеры ФК «Сан-Лоренсо»
Тренеры ФК «Сан-Паулу»
Тренеры ФК «Крус Асуль»